Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Monte-Carlo Rolex Masters 2016 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo osm tenistů, z toho sedm řádně po výhrách ve dvou kvalifikačních kolech a Marcel Granollers jako šťastný poražený po Ferrerově odstoupení v důsledku svalového zranění lýtka.

Obhájcem titulu se stal nejvýše nasazený Srb Novak Djoković, kterého ve druhém kole vyřadil 55. hráč žebříčku Jiří Veselý. Pro Čecha to byla první kariérní výhra nad hráčem elitní světové desítky. Djoković tak utržil druhou porážku v probíhající sezóně a nejranější prohru za předešlé tři roky, když naposledy předtím vypadl v této fázi s Grigorem Dimitrovem na Mutua Madrid Open 2013. Jednalo se také o Srbův první nezvládnutý zápas s hráčem mimo Top 50 od vyřazení 74. mužem klasifikace Xavierem Malissem na AEGON Championships 2010. Ukončil tak sérii devíti vyhraných turnajů z posledních deseti startů.

Také finalista předchozího ročníku Tomáš Berdych nezvládl svůj úvodní zápas, v němž podlehl za dvě a půl hodiny bosenskému kvalifikantovi Damiru Džumhurovi po třísetovém průběhu, který tak snížil pasivní vzájemnou bilanci na 1:2. Berdych vypadl v zahajovacím utkání na turnaji poprvé od říjnového China Open 2015.

Podeváté se vítězem dvouhry na tamních kurtech stal pátý nasazený Rafael Nadal ze Španělska, jenž ve svém jubilejním stém finále na okruhu ATP zdolal turnajovou třináctku Francouze Gaëla Monfilse po velké bitvě ve třech setech 7–5, 5–7 a v závěrečném setu 6–0. V utkání měli oba tenisté dohromady 34 brejkových možností. V probíhající sezóně si Španěl připsal první turnajové vítězství, které představovalo šedesátý osmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Dvacátou osmou trofejí na ATP Masters 1000 se dorovnal Novaku Djokovićovi, který ho v tomto rekordu přeskočil na Miami Masters.

Nadal si do žebříčku ATP připsal 1 000 bodů a obdržel prémii 717 315 euro.

K průběhu turnaje uvedl: „Byl to velmi důležitý týden. Tohle vítězství potvrdilo, že se zlepšuji. Monte Carlo je pro mě jedno z nejdůležitějších míst, o tom není pochyb.“

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů mělo volný los do druhého kola.

Šťastný poražený 
 ''' Marcel Granollers

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2016
ATP World Tour 2016